Дьяково — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена в 22 км от города Пскова.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района